В'єльмю́р-сюр-Агу́, В'єльмюр-сюр-Аґу () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 590 км на південь від Парижа, 55 км на схід від Тулузи, 35 км на південь від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 864 осіб у працездатному віці (15-64 років) 652 були активні, 212 — неактивні (показник активності 75,5%, у 1999 році було 72,6%). З 652 активних працювало 580 осіб (312 чоловіків та 268 жінок), безробітних було 72 (25 чоловіків та 47 жінок). Серед 212 неактивних 102 особи були учнями чи студентами, 60 — пенсіонерами, 50 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 572 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1452,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету В'єльмюр-сюр-Агу на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн